L’escopette (arme à feu) (de l'italien schioppetto) était un fusil qu'on portait en bandoulière et qui avait la forme d'une arquebuse. Elle fut utilisée par la cavalerie française de  à .
 L’Escopette de Darier, brevetée en 1888 par le Genevois Albert Darier, était un appareil photographique à main muni d'une seule chambre sans viseur. Cet appareil ressemblait à un pistolet qu'il fallait « braquer » tel une arme sur les gens ou paysages à photographier.
 Escopette 3340, un pulsoréacteur développé par la Snecma.
 Escopette (torpilleur) un torpilleur français lancé en 1900 qui accompagne Louis Blériot pour la traversée de la Manche en 1909.